Аби́г Ади́бович (Амаза́спович) Авакя́н () (1919, Тегеран — 1983, Ереван) — армянский писатель, член Союза писателей СССР с 1949 года.

Биография 
Абиг Авакян родился в Тегеране 14 сентября 1919 г. Начальное образование получил в местной армянской школе. Образование продолжил в персидской и французской школах, а также американском колледже. В 1939 г. был призван в армию и после окончания летных курсов с 1941 г. служил в иранской армии в качестве военного летчика. В 1946 г. репатриировал в Советскую Армению. В 1949 г. был принят в Союз писателей СССР. В 1957 г. окончил Высшие литературные курсы при Союзе писателей СССР в Москве. Умер в Ереване 25 января 1983 г.

Произведения 
 «Южная лихорадка»
 «Жале»
 «После небес»
 «Последнее пристанище»: (Повести, роман. Вступ. ст. Г. Тамразяна), Ереван, «Советакан грох» 1982
 «О том, как все изменилось»
 «Раскаленная земля»: (Роман. Перевод с армянского А. Шахатуни и Н. Адамян), Ереван, «Айпетрат», 1956
 «Шахре-Шад, весёлый город». Рассказы. Перевод с армянского. Иллюстрации М. В. Петросян. Москва, «Советский писатель», 1968

Библиография

Примечания

Ссылки 
 Armenian Literature, History, Religion
 Biblus

Писатели СССР
Армянские писатели